|}
A carreira  da Carris, transportadora pública de Lisboa, Portugal, é simbolizada com a cor vermelha e é uma carreira complementar na rede de transportes públicos da cidade de Lisboa. A sua denominação é Marquês de Pombal - Moscavide, com terminais na Praça de Marquês de Pombal e na Quinta das Laranjeiras, respetivamente. No seu percurso passa por Entrecampos, Alvalade, Aeroporto e Oriente, complementando o serviço da carreira . Circulando pela Avenida de Berlim, oferece a ligação mais curta entre a Gare do Oriente e o Aeroporto da Portela.

Características

Estação 
Musgueira

Material circulante 
 MAN 18-310 CNG (série 2801–2820) Caetano City Gold

Percurso 
[
{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoline",
  "ids": "Q16144421",
  "properties": {
    "title": "744",
    "stroke": "#E30613",
    "stroke-width": 8
    }
  }
]

Sentido Moscavide (Quinta das Laranjeiras)

Sentido Marquês de Pombal

Horário 
Ficheiros em formato PDF

 Marquês de Pombal → Moscavide
 Moscavide → Marquês de Pombal

  - Ligação aos serviços ferroviários da CP
  - Ligação ao Metropolitano de Lisboa, linha do Oriente
  - Ligação ao Metropolitano de Lisboa
- Ligação ao Metropolitano de Lisboa

Carreiras da Carris